Хортица — многозначное слово:

Остров 
 Хортица — самый большой остров на Днепре.

Населённые пункты

Россия 
 Хортица — село в Немецком национальном районе Алтайского края, упразднено в 1969 г.
 Хортица — село в Александровском районе Оренбургской области.

Украина 
 Хортица — село в Запорожском районе Запорожской области.
 Хортица — село в Варвинском районе Черниговской области.

Другое 
 Хортица — баскетбольный клуб из города Запорожье
  — львовское издательство
 Хортица — ликёро-водочный завод в Запорожской области на Украине.
  — опытные модели пистолета разработанные ПО Радиоприбор.
 Хортица — первая на Украине негосударственная телевизионная компания в Запорожье.
 Хортица — парусная яхта, построенная студентами ЛКИ.
 Хортица — информационно-измерительная система для трубопроводного транспорта.

См. также 

 Хорт
 Хорты
 Верхняя Хортица
 Малая Хортица
 Нижняя Хортица
 Средняя Хортица
 Хортицкий район
  
 Хортицкая волость
 Хортицкая Сечь
 Ирка Хортица – суперведьма!
 
 
 Новохортица
 Я — Хортица

Примечания